D'après le cycle de Pendragon, écrit par Stephen R. Lawhead, Charis est le nom atlante de la Dame du lac. Elle est la fille d'Avallach, roi de Sarras qui deviendra le Roi pêcheur. Après la destruction d'Atlantide, elle fuit vers la Bretagne, où elle épousera plus tard Taliesin, roi et druide breton. De leur union naîtra Merlin, dit l'enchanteur, mentor du Roi Arthur. Elle offrira également à Arthur l'épée Caledvwlch (Excalibur), lame atlante.

Personnage de fantasy
Personnage du cycle arthurien